Rychlik ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Rychlik (Sulęcin), Dorf in der Gemeinde Sulęcin, Woiwodschaft Lebus
 Rychlik (Trzcianka), Dorf in der Gemeinde Trzcianka; Woiwodschaft Großpolen

Rychlik oder Rychlík der Familienname folgender Personen:

 Jan Rychlík (1916–1964), tschechischer Komponist
 Józef Rychlik (* 1946), polnischer Komponist und Musikpädagoge
 Otmar Rychlik (* 1956), österreichischer Kunsthistoriker, Publizist, Sammler und Kurator
 Reinhard Rychlik (* 1952), deutscher Mediziner und Gesundheitsökonom